Ио́сиф Миха́йлович Ку́лишер (1 августа 1878, Киев — 17 ноября 1933, Ленинград, похоронен на Еврейском кладбище Санкт-Петербурга) — русский и советский экономист. Доктор экономики, профессор Петроградского университета.

Биография 
Родился в семье еврея-адвоката Михаила Игнатьевича Кулишера. В 1896 с золотой медалью окончил гимназию Святой Анны в Санкт-Петербурге. Окончил в 1900 году курс на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Учился за границей в университетах Берлина, Галле, Вены, Лейпцига, занимался в библиотеках.

Вернувшись из-за границы, выдержал магистерский экзамен. В 1905 был зачислен в состав приват-доцентов юридического факультета Санкт-Петербургского университета по кафедре политической экономии и начал читать курс истории экономического быта. С 1905 был причислен разделу торговли Министерства финансов и утверждён в чине коллежского секретаря, а в 1907 переведён на службу в Министерство финансов чиновником любых поручений с оставлением его приват-доцентом университета.

В 1908 г. защитил магистерскую диссертацию «Очерки из истории форм промышленности в Западной Европе с XIII по XVIII ст.» (официальные оппоненты на диспуте — М. И. Туган-Барановский и М. М. Ковалевский).

Наряду с университетом, с 1910 читает лекции на Высших коммерческих курсах, преобразованных впоследствии в Коммерческий институт, профессором которого становится в 1916 году. В 1915 был избран профессором Психоневрологического института. Печатался в «Русском богатстве», «Русской мысли», «Русском экономическом обозрении», «Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik» и других. Участвовал в разработке законопроектов по подоходному, промысловому и другим видам налога, внесённых в Государственную Думу России.

В 1921—1924 директор Экономического научно-исследовательского института при Петроградском университете.

В 1930–1932 преподавал в Ленинградском финансово-экономическом институте.

Похоронен на Преображенском еврейском кладбище.

Оценка научной деятельности 
Автор работ по экономической истории средних веков и начального периода нового времени.

Исследования И. М. Кулишера отмечали многие известные экономисты, в том числе российский экономист М. И. Туган-Барановский и французский историк экономики Фернан Бродель. М. И. Туган-Барановский говорил о «Лекциях по истории экономического быта Западной Европы» (позже переработанных и названных «История экономического быта Западной Европы»):
Как историк хозяйства Иосиф Михайлович должен быть признан одним из самых видных среди русских экономистов. Его курс по истории экономического быта в Западной Европе, являющийся вполне самостоятельным трудом, в котором автор собрал свои многочисленные работы по истории хозяйственного развития Запада, принят как руководство во многих высших учебных заведениях и выдержал ряд изданий.

Известный французский историк экономики Фернан Бродель использовал «Лекции» при работе над трёхтомником «Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV—XVIII вв.», считая их «ещё и доныне лучшим руководством и самой надежной из обобщающих работ».

Российский исследователь истории экономической мысли Е. М. Майбурд относит И. М. Кулишера к представителям второго поколения исторической школы в России.

Переиздание книги, впервые опубликованной в 1909 году «История экономического быта Западной Европы», т. 1 "Средневековье" (2016) — это, как указывает А. П. Беликов, «фундаментальная, полезная и ничуть не устаревшая монография И. М. Кулишера».

Библиография 
 Очерки по истории таможенной политики. — СПб., 1903.
 Очерки из истории форм промышленности в Западной Европе с XIII по XVIII ст. в связи с изучением вопроса о характере прибыли в промышленности этого периода. — СПб., 1906. — 292 с.
 Эволюция прибыли с капитала в связи с развитием промышленности и торговли в Западной Европе: в 2 тт. — СПб. — Т. 1, 1906; Т. 2, 1908.
 История экономического быта Западной Европы:
Лекции по истории экономического быта Западной Европы:
 1-е изд.: СПб., 1909.
 2-е изд.: СПб., 1910 (?).
 3-е изд.: СПб., 1913.
 4-е изд., перераб. и доп.: Пг., 1916. — 512 с.
 6-е изд., испр. и доп.: Пг.: 4-я Государственная типография, 1922. — Ч. I, 235 с.
 История экономического быта Западной Европы:
 7-е изд., дополн.: М.—Л.: Госиздат, 1926. — Т. 1. Быт раннего и позднего Средневековья.
 8-е изд., пересмотр. и доп.: М., Л.: Соцэкгиз, 1931. — Т. 1, 324 с.; Т. 2, 450 c.
 9-е изд.: Т. 1—2. — Челябинск: Социум, 2004. — 1030 с. — ISBN 5-901901-28-2.
 нем.изд.:
 1-е изд.: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mitte-lalters und der Neuzeit («История экономики средних веков и нового времени», в 2 тт.) (1928—29).
 2-е изд.: 1958.
 3-е изд.: 1965.
 Существуют переводы на англ., ит., польск.яз.
 Местное обложение в иностранных государствах (издание Департамента окладн. сборов):
 1-е изд.: Ч. 1—2. — С.-Пб.: Тип. П. П. Сойкина, 1911. — 569 c.
 2-е изд.: СПб., 1913.
 Промышленность и рабочий класс на Западе в XVI—XVII столетиях:
 1-е изд.: СПб., 1911.
 2-е изд.: Пг.: изд-во "Брокгауз-Ефрон". 1922
 Политическая экономия. Популярный курс:
 1-е изд.: СПб., 1911.
 2-е изд.: СПб., 1913.
 неизв. изд.: Политическая экономия: популярный курс: Пособие для прохождения политической экономии в коммерческих училищах и для самообразования. — СПб.: Просвещение, 1914. — 332 с.
 Коммунальное обложение в Германии в его историческом развитии. Опыт изучения основных течений в развитии городских финансов. — С.-Пб.: Тип. А. Э. Коллинс (б. Ю. Н. Эрлих), 1914. — 473 c.
 Основные вопросы международной торговой политики:
 1-е изд.: Пг.: Кооперация, 1918—1919. — В 2-х частях.
 2-е изд., доп.: Пг.: Антей, 1924. — В 2-х частях.
 3-е изд., доп.: Л.: Прибой, 1929. — 612 c.
 4-е изд.: Челябинск: Социум, 2002. — 479 с. — ISBN 5-901901-05-3.
 Очерки финансовой науки. — Пг.: Наука и Школа:
 Выпуск первый. Экономика. — 1919. — 252 с. PDF
 Выпуск второй. Экономика. — 1920. — 392 с.
 Международные торговые договоры: в 2 ч. — Пг.: Право, 1920. — Ч. 1, 131 с.; Ч. 2, 132 с. — (Экономика ; Вып. 7).
 Очерк истории русской промышленности:
 1-е изд.: М.н., 1922.
 2-е изд.: в кн. Кулишер И. М. История русской торговли и промышленности. — Челябинск: Социум, 2003. — ISBN 5-901901-12-6.
 Денежное обращение в прошлом и настоящем. — Полярная звезда, 1922.
 Промышленность и условия труда на Западе в XIX столетии. — Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1923. — 367 с. — (Историческая библиотека под ред. Н. И. Кареева и Е. В. Тарле, Эпохи и страны).
 Очерк истории русской торговли:
1-е изд.: С.-Пб.: Атеней, 1923. — 322 c.
 2-е изд.: в кн. Кулишер И. М. История русской торговли и промышленности. — Челябинск: Социум, 2003. — ISBN 5-901901-12-6.
 Обзор мирового хозяйства за время войны и после войны и состояние его к началу 1923 года — Пб. : Атеней, 1923. — 135 с.
 История русского народного хозяйства:
 1-е изд.: М.: Мир. — Т. 1, 1925. 215 с.; Т. 2, 1926.
 2-е изд.: Челябинск: Социум, 2004. — 743 с. — ISBN 5-901901-27-4.
 3-е изд.: М.: Наука, 2004. — 691 с. — (Российская экономическая мысль). — ISBN 5-02-032758-1.
 3-е изд.: Челябинск: Социум, 2008. - 743 + XIV с. - ISBN 9785-91603-007-5.
 Очерк экономической истории древней Греции. — Л., 1925.
 Стоимость мировой войны. — В сб.: Хрестоматия для марксистско-ленинских кружков повышенного типа: современная экономика: 1. Империализм. 2. Мировое хозяйство. 3. Хозяйство СССР / сост.: Е. Солнцев, Е. Каганович. — М.; Л.: Государственное изд-во, 1926. — С. 77—80.
 История русской торговли и промышленности. — Челябинск: Социум, 2003. — 558 с. — ISBN 5-901901-12-6.

Составитель:
 Обзор русского и иностранного законодательства о кооперативных товариществах / Сост.: Кулишер И. М. — С.-Пб.: Тип. В. Киршбаума, 1906. — 354 c.

Редактор:
 Бюхер К. Возникновеніе народнаго хозяйства: публичныя лекціи и очерки / ред. И. М. Кулишер. Пер. съ 5-го (знчительно испр. и доп. изд. 1906 г.). — СПб.: Типографія Н. Н. Клобукова, 1907. — 313 с.
 Бюхер К. Возникновеніе народнаго хозяйства: публичныя лекціи и очерки / пер. М. Сев; ред. И. М. Кулишер. — 2-е изд., испр. и доп., по 7-му нем. изд. — СПб.: Типографія Т-ва «Народная польза», 1912. — 313 с.
 Бюхер К. Возникновение народного хозяйства: публичные лекции и очерки / пер. с нем. под ред. и с предисл. И. М. Кулишера. — 4-е изд., испр. и доп. по 15-му немецкому изд. 1920 г. — Пг.: Изд-во О. Богдановой, 1923. — 256 с.
 Бюхер К. Возникновение народного хозяйства: публичные лекции и очерки / ред. и пер. И. М. Кулишер. — 5-е изд. испр. и доп., пер. по 16-му нем. изд. 1922 г. — Пг.: Akademia, 1923.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Баринов Д.А., Ростовцев Е.А. Кулишер Иосиф Михайлович  // Биографика СПбГУ

Историки Российской империи
Историки экономики
Выпускники юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Журналисты по алфавиту
Журналисты Российской империи
Журналисты «Русского богатства»
Похороненные на Преображенском еврейском кладбище